Mörön (plaats); een dorp in Zweden
Mörön (eiland); een eiland van Zweden
Mörön (Mongolië); een stad in Mongolië

Zie ook:
Moron
Morón